Grouev ou Gruev (en bulgare : Груев) est un nom de famille bulgare notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Damé Grouev (1871–1906), révolutionnaire autonomiste macédonien ;
 Ilia Grouev (né en 1969), footballeur bulgare ;
  (1936–2013), écrivain, poète et dramaturge bulgare ;
  (1869–1933), révolutionnaire bulgare ;
  (né en 1971), historien bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare